Benoît Delbecq (1966-), pianiste, compositeur et producteur français ;
 Céline Delbecq (1986 ), auteure dramatique, metteuse en scène et comédienne belge ;
 Diego Delbecq (1988-), chef cuisinier français ;
 Marcelline Delbecq (1977-), artiste, photographe, écrivaine et critique d'art française.